Mleczkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Mleczkowo (Ełk), Forstsiedlung im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Milchbude, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Mleczkowo (Ryn), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Reichenhof, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Mleczkowo (Dąbrowa Biskupia), Dorf im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch:
 Mleczków